Palazzo Spinola di Luccoli-Cervetto – palazzo a Genova	
 Palazzo Spinola di Luccoli-Balestrino – palazzo a Genova	
 Palazzo Nicolò Spinola di Luccoli – palazzo a Genova
 Palazzo Luciano Spinola di Luccoli – palazzo a Genova